Daniel Fernandes puede referirse a:

Daniel Fernandes, yudoca francés de ascendencia portuguesa.
Daniel Márcio Fernandes, futbolista nacido en Canadá, de padre portugués y madre checoslovaca.
Daniel Heuer Fernandes, futbolista nacido en Alemania.